Соревнования в одиночной смешанной эстафете 6+7,5 км на чемпионате мира 2021 по биатлону в словенской Поклюке прошли 18 февраля 2021 года.

В соревнованиях приняли участие 56 спортсменов из 28 федераций. На старт эстафеты вышли 28 национальных команд. Команда из России в связи с решением спортивного арбитражного суда была лишена права выступать под национальным флагом, а также использовать гимн и символику. Эта команда вышла на старт под флагом СБР.

Норвежские биатлонисты защищали титул чемпионов мира в этой дисциплине, но не смогли в третий раз подряд завоевать титул сильнейшей команды на планете в сингл-миксте. Победу одержала французская сборная, норвежцы завоевали серебряные медали, а шведская двойка заняла третье место.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Итоговый протокол
Чемпионат мира по биатлону 2021